Питер Смит (; ) — шотландский кёрлингист, первый в команде Великобритании на  (где кёрлинг был демонстрационным видом спорта) и второй — в  году.

Достижения 
 : золото (, , ), серебро (, , , , ), бронза ().
 : золото (, , ), серебро (, , ), бронза ().
 : золото (1986, 1988, 1990, 1991, 1993, 1996, 1998, 2002, 2008, 2009).
 : серебро (1987).
 : золото (); бронза ().
 : золото (1985, 1986).
 : серебро ().

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу